Jozef De Feyter, Belgisch wielrenner
 Karel De Feyter, Belgisch priester, collaborateur en Vlaams activist
 Moya De Feyter, Belgisch schrijfster en dichter
 René De Feyter, Belgisch ondernemer en bestuurder

Nederlandse of Vlaamse achternaam